O Campeonato Regional (ou Insular) da Boa Vista de 2017–18 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete. Todos os jogos jogaram em Estádio Municipal Arsénio Ramos.

O campeão do torneio foi o Sport Sal Rei Club conqustou o 13a título (além tre-campeão e o último título regional) é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018.

Sal Rei artilheirado o mais gols de temporada numerando 35, segundo foi quinto-plaçado Sporting com 31 e terceiro foi Académica Operária. Em opositos, Desportivo Estância Baixo sofredo e finido em último posição sem uma ponto, vitoria e empate.

Clubes
Académica Operária
África Show
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte
Onze Estrelas
Sal-Rei FC
Sanjoanense
Sporting

Classificação Final

Estadísticas
Melhor vitória:: Estância Baixo 0 - 7 Sal Rei (24 de fevereiro)
Melhor vitória na casa: Sporting 6 - 0 Juventude do Norte (18 de março)
Melhor vitória em vísita: Estância Baixo 0 - 7 Sal Rei (24 de fevereiro)

Notas

Referěncias

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional da Boa Vista de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular da Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista